

Шишкинська сільська рада — сільське поселення, Тальменський район, Алтайський край
 Шишкинська сільська рада — сільське поселення, Чаплигінський район, Липецька область

Шишкинська сільська рада — колишня сільська рада, Новоукраїнський район, Кіровоградська область